Juanelo puede referirse a:

Nombre propio de varón
 Un nombre masculino, proveniente del diminutivo de Juan.
 Especialmente designa a Juanelo Turriano, científico hispano-italiano del siglo XVI.

Nombres masculinos